Nikomedeskirche steht für:

 St. Nikomedes (Borghorst) 
 Nikomedeskirche (Hildrizhausen)
 St. Nikomed (Mainz) 
 Evangelische Stadtkirche (Unna) 
 Nikomedeskirche (Weilheim)